Дорис-ди-Гуаньяйнс ()  —  город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гуаньяйнс. Население составляет 5407 человек на 2006 год. Занимает площадь 381,826 км². Плотность населения — 14,0 чел./км².

Покровителем города считается Богоматерь  дас-Дорес. 
Праздник города —  1 марта.

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 19.910.383,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.707,02 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,666 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс